Netze bezeichnet

Filme:
 Netze (Film), US-amerikanisches Filmdrama von Leo Hurwitz (1936)

Flüsse:
 die Netze (polnisch Noteć), Zufluss der Warthe in den polnischen Woiwodschaften Großpolen und Lebus
 die Netze (Eder), Zufluss der Eder in Hessen, Deutschland

Ortschaften:
 Netze (Waldeck), Stadtteil von Waldeck in Hessen 
 Netze (Woltershausen), Ortsteil der Gemeinde Lamspringe in Niedersachsen 

Siehe auch:
 Netzekreis, Netzedistrikt 
 Neetze (Begriffsklärung)
 Netz (Begriffsklärung)